Rognes kan syfta på

 Rognes, Bouches-du-Rhône – en kommun i Frankrike
 Rognes, Norge – en by i Norge